Polastron (Gers)
 Polastron (Alta Garona)